Urotrygonidae är en familj av rockor. Urotrygonidae ingår i ordningen Rajiformes, klassen hajar och rockor, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Urotrygonidae 19 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hajar och rockor
Urotrygonidae